Evacuate the Dancefloor, derde studioalbum van Cascada
 Evacuate the Dancefloor, eerste single van het gelijknamige album